Vianen (Utrecht), een stad en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht
 Heerlijkheid Vianen, een zelfstandig gebied rond de voorgenoemde plaats
 Vianen (Noord-Brabant), een dorp in de gemeente Land van Cuijk in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Vianen (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo
 Viane (Nederland), een buurtschap in de voormalige gemeente Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland
 Viana do Castelo (stad), 'Vianen' is een oude Nederlandse naam voor deze stad in Noord-Portugal
 MHC Vianen, een Nederlandse hockeyclub uit de Utrechtse plaats Vianen
 VV Vianen, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit de Utrechtse plaats Vianen
 Kantongerecht Vianen, van 1838 tot 1934 een van de kantongerechten in Nederland
 Vianen (schip)

Personen
 Adam van Vianen (1568-1627), Nederlands zilversmid
 Bea Vianen (1935), Surinaams schrijfster
 Gerard Vianen (1944-2014), Nederlands wielrenner
 Ghijsbert Theunisz. van Vianen (±1612-1707), Nederlands bouwmeester
 Jerry van Vianen (1970), Nederlands zanger
 Martin van Vianen (1941), Nederlands voetballer
 Paulus van Vianen (±1570-1613), Nederlands edelsmid
 Reinoud van Vianen, tegenbisschop van Utrecht in het jaar 1378
 Vincent Vianen (1984) Nederlands danser en choreograaf